Robert Jensen er navnet på flere personer:

 Robert Jensen (1900-1944) - dansk modstandsmand
 Robert Jensen (fodboldspiller) (1895-1967) - dansk fodboldspiller
 Robert Jensen (hockeyspiller) (1916-1984) - dansk hockeyspiller